Il singolare del torneo di tennis WCT Orlando Classic 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (Campione)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Jaime Fillol (primo turno)

 Charlie Pasarell (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (finale)
 Allan Stone (quarti di finale)
 Alex Metreveli (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WCT Orlando Classic 1975